|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Los Angeles (officieel East West Bank Classic) van 2007 vond plaats van 6 tot en met 12 augustus 2007 in Carson nabij de Amerikaanse stad Los Angeles. Het was de 37e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jelena Dementjeva was het negende reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Maria Sjarapova.

De als eerste geplaatste Maria Sjarapova bereikte de halve finale. Daar moest zij verstek laten gaan, wegens een onderbeenblessure.

Het derde reekshoofd, Ana Ivanović uit Servië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Russin Nadja Petrova in twee sets. Ivanović wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Los Angeles op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de tweede van 2007.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek bereikte de derde ronde. Daarin verloor zij van het eerste reeks­hoofd, Maria Sjarapova.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als tweede geplaatste duo Květa Peschke / Rennae Stubbs won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Alicia Molik en Mara Santangelo in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Peschke had daarnaast acht eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Stubbs 55.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Janette Husárová uit Slowakije – zij verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Los Angeles 2007
Los Angeles